Miguel Ángel Ruiz puede hacer referencia a varias personas:

Miguel Ángel Ruiz García (n. 1955), exfutbolista español.
Miguel Ángel Ruiz Langarica, político español, miembro de Unión del Pueblo Navarro.
Miguel Ángel Ruiz Macías (n. 1952), escritor y orador mexicano.